Зелёные Пруды — название населённых пунктов в России:
 Зелёные Пруды — посёлок в Харабалинском районе Астраханской области.
 Зелёные Пруды — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.